Thomas Edward Lawrence, Lawrence z Arabii (1888-1935) – brytyjski archeolog, podróżnik, wojskowy, pisarz i dyplomata.
 Lawrence z Arabii – brytyjski film z 1962 w reżyserii Davida Leana z Peterem O'Toole w roli głównej